Théret ist der Familienname folgender Personen:

 Christa Théret (* 1991), französische Schauspielerin
 Max Théret (1913–2009), französischer Unternehmer